

Geografia 
 Östrand – località nel comune di Timrå, in Svezia

Persone 
 Disa Östrand – attrice svedese
 Olle Östrand – politico svedese
 Per-Olof Östrand – nuotatore svedese